La XV Universiade estiva si svolse a Duisburg  dal 22 al 30 agosto 1989.

Medagliere

Programma 
La manifestazione ha visto cimentarsi atleti in 4 sport:

Risultati

Altri progetti